Jean Le Fèvre de Ressons, vers 1320 à Ressons-sur-le-Matz (Oise) — après 1380 - Procureur au Parlement de Paris
Jean Le Fèvre (évêque de Chartres), vers 1340 - 1390, chancelier de Louis I, Louis II d'Anjou et Marie de Blois
Jean Le Fèvre, dijonnois, chanoine de Langres & de Bar sur Aube (1493-1565) premier compositeur du Dictionnaire des rimes françoises, .
Jean Le Fèvre (1650 - 1706), astronome français ;
Jean Le Févre de Saint-Remy (1395 - 1468), chroniqueur français et seigneur de Saint-Remy, de la Vacquerie, d'Avesnes et de Morienne ;
Louis-François Le Fèvre de Caumartin (1624 - 1687), homme politique français et commissaire du roi ;
Nicolas Le Fèvre (1544-1612), philologue français, précepteur du roi Louis XIII ;
Olivier Le Fèvre d'Ormesson (1616 - 1686), magistrat et homme politique français ;
Pierre Le Fèvre dit Pierre Fabri (Vers 1450 -vers 1535), métricien, rhétoricien et poète français ;
Tanneguy Le Fèvre (1615 - 1672), philologue et traducteur helléniste français ;
Henri Basnage de Beauval dit Le Fèvre (1657-1710), historien et lexicographe français ;
Georges Le Fèvre (1892-1968), journaliste et écrivain français ;
Ulrik Le Fèvre (né en 1946), ancien footballeur danois.

Voir aussi
 
 
 
 
 

Nom de plume